Suzanne Tassier (1898-1956), historienne, militante associative et politique et féministe belge ;

 Philippe Tassier (1873-1947), peintre dessinateur-illustrateur, coloriste et photographe français.